Stadtmitte (Stadtzentrum)
 ist ein Synonymbegriff für Innenstadt

und bezeichnet zentral gelegene Stadtbezirke/Ortsteile einiger Städte:

 einen Stadtteil Aachens im Stadtbezirk Aachen-Mitte
 einen Stadtteil Bergisch Gladbachs, siehe Stadtmitte (Bergisch Gladbach)
 einen Stadtteil Düsseldorfs, siehe Stadtmitte (Düsseldorf)
 zentraler Ortsteil Rostocks, siehe Stadtmitte (Rostock)
 eine Ortschaft und einen Stadtteil Wolfsburgs, siehe Stadtmitte (Wolfsburg)
 Berliner U-Bahnhof Stadtmitte
 Bahnhof Stuttgart Stadtmitte

Siehe auch:
 Śródmieście